MBY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moberly (Stati Uniti)